Pelican Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pelican Island (ö i Australien, Western Australia, lat -14,77, long 128,78), 
 Pelican Island (ö i Australien, Victoria, lat -37,90, long 147,89), 
 Pelican Island (ö i Australien, Tasmanien, lat -40,29, long 148,32),

Barbados 

 Pelican Island (ö i Barbados), Saint Michael,

Gambia 

 Pelican Island (ö i Gambia), North Bank Division, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Gambiaförgreningar